

Geografia

Niemcy 
 Dirschau – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości;
 Tczew